Общи́на Кума́ново () — община в Північній Македонії, у складі Північно-Східного регіону. Адміністративний центр — місто Куманово. Є найбільшою общиною за кількістю населення 105484 особи. З 2007 року до складу общини були включені території ліквідованих общин Орашаць (уся) та Клечевце (частина).

Населені пункти 

Населені пункти колишньої общини Орашаць:

Населені пункти частини колишньої общини Клечевце:

Примітки 

Північно-Східний регіон (Північна Македонія)